Польский народный календарь имеет параллели с официальными Праздниками Польши, но не тождественен им. Основу польского народного календаря образует синтез католических и славянских традиций. Так, например, летоисчисление и содержание праздников католические, а названия и форма славянские.

Зима 
6 декабря (grudnia) празднуются Миколайки (: день святого Николая), когда дети получают угощения. Накануне 1 января отмечают день Святого Сильвестра (), связанный с фейерверками и шампанским. 6 января (stycznia) празднуют день Трех Королей (Богоявление), который сопровождается карнавальными шествиями. Имена трёх королей звучат как Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Карнавальное время продолжается до времени Великого Поста.

Весна 
Великий пост начинается с Пепельной Среды () и заканчивается Пасхой (), на которую расписывают и едят яйца. После Пасхи традиционно празднуется Эмаус.

Лето 
В начале лета празднуют праздник Божьего Тела (). 15 августа отмечают день Успения Богородицы (). Центром праздника становится католический паулинский монастырь в Ченстохова с иконой Черной Мадонны.

Осень 
2 ноября (listopada) отмечают День всех святых (: Задушки), когда посещают могилы умерших родственников и зажигают там свечи. 30 ноября в Польше отмечают день Анджейки (: святого Андрея)

См. также 
 Народные календари у славян

Примечания

Литература 
  
   
 
 Иванова И. А. Именования религиозного праздника Рождество Пресвятой Богородицы в русском и польском языках // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики, 2018

Ссылки 
 Праздники и выходные дни в Польше на 2019 год
 Польские праздники - традиции и обычаи
 Gliński Mikołaj У каждого месяца свои порядки, или польский календарь // Culture.pl, 27 апр. 2017

Польский народный календарь
Календарные традиции
Польские обычаи